Els noctuoïdeus (Noctuoidea) són una superfamília de papallones nocturnes.

Taxonomia 
La classificació d'aquesta superfamília es troba actualment en un estat de fluïdesa. En la classificació antiga tenia més de 70.000 espècies.

Les classificacions més recents han deixat només algunes famílies en aquesta superfamília: 
 Erebidae - Erèbids 
 Noctuidae - Noctuids 
 Oenosandridae
 Doidae
 Notodontidae

Les famílies següents han passat a ser subfamílies de les Noctuidae:
 Arctiidae
 Lymantriidae
 Nolidae
 Pantheidae

Cladograma

Referències 
 Kitching, I. J. and Rawlins, J. E. (1999). The Noctuoidea. Lepidoptera, Moths and Butterflies, Volum 1
Kristensen, pp. 355–401. Walter de Gruyter, Berlin.
 Firefly Encyclopedia of Insects and Spiders, editat per Christopher O'Toole, , 2002

Enllaços externs 

 Tree of Life